Thomas James puede referirse a:

 Thomas James (aprox. 1573 — agosto de 1629), bibliotecario inglés.

 Thomas James (1593 — 1635), capitán de navío y explorador inglés.

 Thomas Potts James 1803 - 1882, botánico estadounidense.